KUF oder KuF steht als Abkürzung für:

 Flughafen Samara (IATA-Code)
 Kultur- und Familienverein, verbotener Salafistenverein in Bremen

KUF